Sauga (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Sauga (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Tori
 Sauga (rivier), een rivier in Estland